Флаг муниципального образования Рамо́нский муниципальный район Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 марта 2005 года решением районного Собрания депутатов Рамонского муниципального района № 54 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1803.

Описание 
«Флаг Рамонского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 разделённое по вертикали на две равные части: зелёную и жёлтую с воспроизведением композиции герба (гербового щита) Рамонского района, в красном, белом, зелёном и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Рамонского района.

На территории района располагается Воронежский заповедник, символически показанный оленьей головой. В геральдике олень — символ изобилия, созидания и духовности. Жёлтый цвет (золото) и зелёный цвет дополняют символику района как региона с благоприятными природными условиями и развитым сельскохозяйственным производством.

Арка ворот указывает на главную историко-архитектурную достопримечательность района — старинный дворец, построенный принцессой Е. М. Ольденбургской на территории поместья, подаренного ей императором Александром II.

Белый ромб аллегорически указывает на традиционное для района производство сахара. Первый сахарный завод был построен в 1840 году. В 1900 году была открыта «Паровая фабрика конфет и шоколада», продукция которой имела международное признание. Сегодня помимо сахарного завода на территории района находятся крупные плантации сахарной свёклы и работает научно-исследовательский институт сахарной свёклы.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника.

Зелёный цвет — символ весны, жизни, здоровья.

См. также 
Все муниципальные образования Рамонского муниципального района имеют свои утверждённые и внесённые в Государственный геральдический регистр Российской Федерации флаги.

Примечания